La Transbaie est une épreuve de course à pied à travers la baie de Somme créée le  par Denis Courtois.

Course jugée difficile à cause du cadre naturel dans lequel elle s'inscrit (terrain vaseux et sablonneux, obstacles naturels), la Transbaie est un évènement populaire et festif (défilés costumés, spectacles musicaux), qui attire de nombreux participants et spectateurs.

Histoire 
La création de la Transbaie s'inscrit dans un contexte d'intérêt accru pour les courses en pleine nature dans les années 1980, à l'opposé des courses traditionnelles organisées dans les stades. La première édition a lieu le  et compte 250 coureurs. Elle est gagnée par Bruno Placzek, qui remporte la somme de 8 000 francs.

Participation
La course est ouverte aux participants de tout sexe, âge, nationalité ou niveau. 
Le nombre de coureurs est cependant limité à  pour des raisons de sécurité.

Parcours

Le parcours se déroule sur environ  à travers la baie de Somme à marée basse, et consiste en un aller-retour entre Saint-Valery-sur-Somme et Le Crotoy.

Palmarès

Il est assez difficile de comparer les résultats d'une année sur l'autre, étant donné que le parcours change chaque année en fonction de différents paramètres comme le terrain ou la météo.

Références

Lien externe
 

Compétition de course à pied en France
Sport dans la Somme
Saint-Valery-sur-Somme
Baie de Somme
Le Crotoy